Jailbreak ou jail break (mot anglais signifiant ) peut désigner :

Musique 

 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , album du groupe de hard rock  sorti le  ;
 , chanson issue de l'album.

Cinéma 

 , film américain sorti en 1936.
 Jailbreak, film cambodgien sorti en 2017.

Télévision 

 , télé-réalité diffusée du  au  sur .

Autre 

  d'iOS, terme désignant le débridage de téléphones intelligents et autres petits appareils électroniques sous le système d'exploitation mobile d'Apple iOS.
 JailbreakMe, utilitaire utilisé pour ce débridage.
 Jail Break, un jeu vidéo de Konami sorti en 1986.

Homonymie